Сцевола ( «левша»):
 Сцевола — род растений из Австралии и островов Тихого океана, относится к семейству Гудениевые.
 имя нескольких древних римлян — 
 «Русский Сцевола» — скульптура В. И. Демут-Малиновского.